Stratil ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Stratil (* 1958), deutscher Künstler
 Gustav Stratil-Sauer (1894–1975), deutscher Geograph 
 Karl Stratil (1894–1963), deutscher Maler, Grafiker und Holzschneider
 Pavel Stratil (* 1945), tschechischer Fußballer
 Robert Stratil (1919–1976), deutscher Filmarchitekt
 Robert Stratil (Politiker) (1926–2010), österreichischer Politiker
 Stefan Stratil (* 1963), österreichischer Filmregisseur, Zeichner und Judoka
 Václav Stratil (* 1950), tschechischer Fotograf